Bouchard je francouzské příjmení. Vyvinulo se z německého Burkhardt (pevný hrad) a je pátým nejčastějším příjmením v Québecu.

 Antoine Bouchard (* 1994), kanadský judista
 Émile Bouchard (1919–2012), kanadský hokejista
 Emile Bouchard Trophy
 Eugenie Bouchardová (* 1994), kanadská tenistka
 François Bouchard (* 1988), kanadský hokejista
 Henri Bouchard (1875–1960), francouzský sochař
 Musée Bouchard 
 Joe Bouchard (* 1948), americký kytarista
 Sylvain Bouchard (* 1970), kanadský rychlobruslař

Reference 

 

Francouzská příjmení